Тиес (фр. Thiès) — многозначный термин.

 Тиес — город в западной части Сенегала.
 Тиес — область на западе Сенегала.
  — департамент в одноимённом регионе Сенегала.

 Тиес, Кори (урожд. Кристенсен, род. 1994) — американская кёрлингистка.